Générac, commune française du Gard
 Générac, commune française de la Gironde

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France